Ятаган може да се отнася за:
 ятаган – турско хладно ръкопашно оръжие от XVI век
 ятаган – башкирски струнен музикален инструмент
 Ятаган – град в Турция, вилает Денизли
 Ятаган – град в Турция, вилает Мугла
 Ятаган – 2 села в Турция
 „Ятаган“ – име на украинския основен танк Т-84-120 от 2000 г.
 „Ятаган“ – авиационна система за радиоелектронна борба „Л-190“
 „Ятаган“ – корабна система за управление на ЗРК „Волна“